Камбоджийский тика́ль или тика́л — денежная единица Камбоджи до 1878 года. Местное название — «бат».

Этимология 

Слово «тикаль» или «тикал» (в русском языке встречаются оба варианта — чаще «тикаль»), вероятно, происходит из санскрита (), что означает «клеймёная серебряная монета» и является однокоренным с наименованиями таких денежных единиц, как тенге, танга, дангх, деньга, така и т.п. Однако, возможно, это слово имеет малайские корни () и является древним местным названием одной из единиц измерения массы и/или денежных единиц. В XVI веке это понятие начало использоваться португальцами сначала в Сиаме (в настоящее время — Таиланд), а затем в Бирме (в настоящее время — Мьянма) для обозначения как самих монет местной чеканки, так и содержащейся в них массы серебра, равной примерно половине тройской унции. Местное названия тикаля в Камбодже — «бат».

Монеты 

Первые собственные монеты на территории Камбоджи были отчеканены при короле Анг Дуонге (годы правления: 1841—1859). Иногда они называются «башенные монеты», поскольку на их аверсе был изображён храм с тремя башнями. Это были серебряные (весом около 3,4 грамма, равные  тикаля), медные (1 ат или  тикаля) и оловянные монеты (предположительно в 3 и  тикаля).

Король Нородом I (1860—1904), при котором Камбоджа стала французской колонией, приравнял 1 тикаль к 4 франкам. При нём были выпущены монеты с датой «1860», чьи номиналы следовали за французскими образцами:
 серебряные монеты: 1 тикаль (4 франка), 1 и 2 слинга ( и  тикаля, эквивалент — 1 и 2 франков соответственно), 1 хваунг ( тикаля, 50 сантимов) и 1 пай ( тикаля, 25 сантимов);
 бронзовые монеты: 1 тьен ( тикаля, 10 сантимов) и 30 касов ( тикаля, 5 сантимов).
Иногда эта группа денежных знаков называется камбоджийским франком; возможно, они так и не были выпущены в обращение.

Банкноты в этот период в Камбодже не выпускались.

24 декабря 1878 года французские власти объявили денежной единицей Камбоджи индокитайский пиастр (в 1955 году заменён камбоджийским риелем), однако первые номинированные в новой валюте денежные знаки были выпущены в обращение только в 22 декабря 1886 года.

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  — «Викитека»

Тикаль (денежная единица)
Бат
Деньги Камбоджи